Килгор има више значења:
 Килгор (Тексас)
 Килгор (Небраска)